Чархи Дадри (, ) — округ в индийском штате Харьяна. Образован 18 сентября 2016 года. По данным всеиндийской переписи 2011 года население округа составляло 502 276 человек.

Округа Харьяны